Sinalizador - instrumento pirotécnico que produz uma luz brilhante ou um calor intenso sem explosão
Pistola sinalizadora - arma não-letal que dispara sinalizadores luminosos
Sinalização celular - atuação dos sinalizadores celulares

Desambiguação